Кубок УЕФА 1975/76 годов — пятый розыгрыш кубка УЕФА. В финале Кубка УЕФА-1975/76 между «Брюгге» и «Ливерпулем» на кону стояло многое. Обе команды к тому моменту уже обеспечили себе золото в национальных первенствах и мечтали пополнить собственную коллекцию трофеев. В пользу «Ливерпуля», завоевавшего Кубок УЕФА тремя годами ранее, говорил богатый опыт еврокубковых баталий, но «Брюгге», демонстрировавший по ходу турнира весьма уверенную игру, был полон решимости бросить вызов фавориту. В финале «Ливерпуль» переиграл «Брюгге» с общим счетом 4:3

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1975/76 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1975/76 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1975/76 на сайте RSSSF

Сезон 1975/76
Футбол в Европе в 1975 году
Футбол в Европе в 1976 году